Barna Mihály (17. század-1730 körül) cigány származású hegedűművész, II. Rákóczi Ferenc udvari muzsikusa
 Barna Mihály (18. század) katolikus pap, a varsói szeminárium aligazgatója
 Barna Mihály (1810–1888) genealógus, történész, ügyvéd